Miejscowości w USA:
 Oconomowoc – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waukesha
 Oconomowoc – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waukesha
Gminy w USA:
 Oconomowoc (ang. Oconomowoc Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waukesha